Эдуард Альберт (; 1841 - 1900) — известный чешский хирург и публицист.

Эдуард Альберт родился 20 января 1841 года в Сенфтенберге в Богемии, учился медицине в Венском университете, где успешно окончил курс в 1867 и назначен был в 1873 профессором хирургической клиники в Инсбруке, а в 1881 профессором хирургии в городе Вене.

Его главнейшие труды относятся к хирургической диагностике, к оперативной хирургии и к механике человеческих суставов. Он написал «Beiträge zur Geschichte der Chirurgie» (Вена, 1878), «Lehrbuch der Chirurgie» (3 издание, тома 1—4, Вена, 1884—85), «Diagnostik der chirurg. Krankheiten in 20 Vorlesungen» (3 изд., Вена, 1885).

Его многочисленные мелкие труды собраны и напечатаны в виде «Beiträge zur operativen Chirurgie» (тетради 1 и 2, Вена 1878—80).

Эдуард Альберт скончался в родном городе в 1900 году.

Источники 
 
 Использованы материалы немецкоязычного раздела Википедии.

Хирурги Чехии
Публицисты Чехии
Выпускники Венского университета
Родившиеся в Жамберке